Петровка () — село,
Ольшанский сельский совет,
Двуречанский район,
Харьковская область, Украина.

Село ликвидировано в ? году.

Географическое положение 
Село Петровка находится в урочище Петровка, в 3-х км от села Першотравневое.

История 
Село ликвидировано в ? году.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Двуречанского района